Соко́льская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Сокольская улица — улица в Архангельске.
 В Липецке:
 Сокольская улица.
 Сокольская улица (Ссёлки).
 В Перми:
 Сокольская улица.
 2-я Сокольская улица.
 3-я Сокольская улица.